Fifi peut faire référence à :

Personnages de fiction
Fifi Brindacier (Pippi Långstrump en VO) créée en 1945 par l'écrivain suédois Astrid Lindgren ;
 Riri, Fifi et Loulou (Huey, Dewey and Louie en VO), les neveux de Donald Duck sont des personnages de Picsou dans l'univers des canards de Disney ;
 Fifi le pékinois (Fifi the Peke en VO), le chien de Minnie Mouse dans l'univers de Mickey Mouse ; 
 Fifi, personnage principal de la série d'animation britannique Fifi et ses floramis créée en 2006.

Œuvres de fiction 
 Fifi, épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2016.

Personnalités
 Philippe Lachaux dit Fifi, acteur, réalisateur, scénariste et animateur de La Bande à Fifi, sur Canal+.
 Fifi Chachnil, créatrice de mode et de lingerie parisienne.

Sigle
 FIFI, le Festival international du film de l'internet, créé en 1999.
 FIFI, la Fédération internationale de football incliné, qui organise, en principe chaque année depuis 2014, la coupe du monde de football en pente à Cenon dans la Gironde

Avion 
Bombardier de la deuxième guerre mondiale, le premier Boeing B-29 remis en état de vol en 1971 par la Commemorative Air Force fut rebaptisé FIFI en 1974.

Notes et références